Даревич Дарія — мистецтвознавець, громадська діячка у Канаді, доктор історії мистецтва.
 Даревич Юрій Василь — фізик, громадський діяч, іноземний член НАН України.

Українські прізвища